Mygdonia (altgriechisch , lateinisch Mydonia) ist:

in der antiken Geographie:
 Mygdonien, Landschaft im nördlichen Mesopotamien
 Antiochia Mygdonia, Stadt in der gleichnamigen Landschaft, siehe Nisibis
 Mygdonia (Griechenland), Landschaft im Grenzgebiet zwischen antikem Makedonien und Thrakien, etwa am Unterlauf der Struma
 Mygdonia (Asien), nach manchen Deutungen eine Region in Asia Minor bzw. in Phrygien
 nach dem byzantinischen Gelehrten Johann Tzetzes der ursprüngliche Name der thrakischen Stadt Perinthos

Außerdem:
 eine ehemals selbstständige Gemeinde in Nordgriechenland, heute ein Gemeindebezirk von Oreokastro